Соревнования среди одиночек по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли с 14 по 19 августа в олимпийском центре академической гребли. В соревновании приняли участие 29 спортсменов из 29 стран.

Олимпийский чемпион 2000 года новозеландский гребец Роб Уоддел не защищал свой титул, поскольку вскоре после сиднейских Игр завершил свою спортивную карьеру.

Победителем соревнований одиночек стал двукратный чемпион мира норвежец Олаф Туфте, который стал вторым в истории Норвегии обладателем золотой медали в академической гребле. Первую победу норвежцы одержали в 1976 году, когда золото в соревновании двоек парных завоевали Франк и Альф Хансены. Первую в истории медаль в академической гребле для Эстонии принёс Юри Яансон, для которого Игры в Афинах стали уже пятыми в карьере. Обладателем бронзовой награды стал болгарский гребец Иво Янакиев.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2004 года лучшее мировое и олимпийское время были следующими:

Расписание

Соревнование

Предварительный этап 
Победитель каждого заезда проходит в полуфинал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в утешительные заезды, где были разыграны ещё 12 полуфинальных мест.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Заезд 5

Заезд 6

Отборочные заезды 
Из каждого отборочного заезда в полуфинал проходило по два спортсмена. Остальные гребцы попадали в полуфинал D/E, где разыгрывали места с 19-го по 29-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Заезд 5

Заезд 6

Полуфиналы

Полуфиналы D/E 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал D, остальные попадают в финал E.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы A/B/C 
Первые два спортсмена из каждого заезда проходят в финал A. Гребцы, занявшие 3-е и 4-е место попадают в финал B, а 5-е и 6-е в финал C.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Финалы

Финал E

Финал D

Финал C

Финал B

Финал A 
После первых 500 метров дистанции лидерство захватил чешский гребец Вацлав Халупа, который всего на 0,7 с опережал аргентинца Фернандеса, но уже к середине в лидеры вырвались норвежец Олаф Туфте и эстонец Юри Яансон. За 500 метров до финиша разница между этими гребцами была меньше 0,5 с, но финишный рывок норвежца принёс ему золотую медаль, а Яансон остался на втором месте. Бронзовая медаль досталась болгарину Иво Янакиеву, который очень мощно прошёл вторую половину дистанции.

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2004 года
 Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA)